{| class="toccolours" cellpadding="2" cellspacing="0" style="float:right;margin-left:1em;"
|bgcolor="#efefef" colspan="2" style="margin-left:5px;" align="center"| I Afrikaanse Spelen
|-
| Deelnemende landen
| 29
|-
| Deelnemende atleten
| 2500
|-
| Evenementen
| 10 sporten
|-
| Openingsceremonie
| 18 juli, 1965
|-
| Sluitingsceremonie
| 25 juli, 1965
|-
| Officiële opening door
| ---
|-
| Atleten eed
| ---
|-
| Jury eed
| ---
|-
| Olympische fakkel
| ---
|-
| Stadion
| ---
|}

De eerste Afrikaanse Spelen''' werden gehouden van 18 juli 1965 tot 25 juli 1965, in Brazzaville, Congo-Brazzaville. Deze Spelen werden voor de eerste keer georganiseerd veertig jaar nadat het eerste initiatief door Pierre de Coubertin was genomen om deze te organiseren. Hij wilde dergelijke Spelen in 1925 in Algiers, Algerije organiseren maar deze gingen nooit door. Vier jaar later moesten ze in Alexandrië, Egypte doorgaan maar ook deze werden geannuleerd. De koloniale machten hadden schrik dat de Afrikaanse landen hierdoor dichter bij elkaar zouden komen en onafhankelijkheid zouden eisen.

Het leger stond gedurende de hele Spelen in de hoogste staat van paraatheid. Zo werden alle snelwegen rond Brazzaville gecontroleerd en werden alle wagens doorzocht, behalve diegenen van deelnemers en journalisten.

Medaillespiegel 

Multisportevenement in 1965
 1965
Sportevenement in Congo-Brazzaville
Sport in Brazzaville